Die Saison 1954/55 der mexikanischen Segunda División war die fünfte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Gegenüber der vorangegangenen Spielzeit gab es folgende Änderungen: Nicht mehr dabei waren der Aufsteiger CD Irapuato sowie die aus der Liga zurückgezogenen Mannschaften von Oviedo, Moctezuma und Estrella Roja Toluca. Die letztgenannte Mannschaft wurde innerhalb von Toluca ersetzt durch den Club Independiente. Weitere „Newcomer“ waren der aus der ersten Liga abgestiegene Club Atlas sowie die neu in die Liga aufgenommenen Vereine Celaya FC und CF Laguna aus der Provinz und die Universitätsmannschaften des IPN und der UNAM aus der Landeshauptstadt.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1954/55 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Aufstiegsturnier 1955 
Nachdem die erste Liga seit Einführung der Segunda División in der Saison 1950/51 mit nur 12 Mannschaften ausgetragen wurde, fand zur Saison 1955/56 eine Aufstockung auf 14 Teilnehmer statt. Aus diesem Grund gab es mit dem Zweitligameister Atlas Guadalajara zwar einen Direktaufsteiger, aus der ersten Liga aber keinen Absteiger. Stattdessen wurde ein Sonderturnier ausgetragen, an dem die beiden letztplatzierten Mannschaften der Erstliga-Saison 1954/55, Atlante und Marte, ebenso teilnahmen, wie der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte aus der zweiten Liga. Die 3 besten dieser 5 Mannschaften spielten in der Saison 1955/56 erstklassig und die anderen beiden Mannschaften zweitklassig. Alle Spiele wurden im Estadio Olímpico Ciudad de los Deportes von Mexiko-Stadt ausgetragen.

Die nachfolgende Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Weil nur jeweils eine Begegnung ausgetragen wurde und es kein Heimrecht gab, werden alle Ergebnisse in der Zeile der jeweils besser platzierten Mannschaft abgebildet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Aufstiegsrunde erzielten Platzierung. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1954/55 bei RSSSF

Fußballsaison 1954/55
1954